ZKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaschechewan (Ontario) (Canada)